Unterschriftensammlung steht für:

 Unterschriftensammlung, Instrument für Petitionen und Aufrufe, siehe Unterschriftenaktion
 Unterschriftensammlung, Unterstützung von Parteien und Wahlkandidaten, siehe Unterstützungsunterschrift